Medaille für Kunst und Wissenschaft steht für folgende Auszeichnungen:
 Medaille für Kunst und Wissenschaft (Mecklenburg-Schwerin), 1859 gestiftet
 Medaille für Kunst und Wissenschaft (Sachsen-Altenburg), 1874 gestiftet
 Medaille für Kunst und Wissenschaft (Waldeck), 1899 gestiftet
 Medaille für Kunst und Wissenschaft (Hamburg), 1956 gestiftet
 Goldene Ehrenmedaille für Kunst und Wissenschaft, ab 1843 im Königreich Hannover und darüber hinaus verliehen
 Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft, 1932
 Richard-Benz-Medaille für Kunst und Wissenschaft der Stadt Heidelberg, 1976

Preise:
 Deutscher Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft, 1937
 Preis für Kunst und Wissenschaft der Stadt Nürnberg, 1952
 Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft, 1962 

Orden:
 Orden für Kunst und Wissenschaft (Lippe), 1898
 Orden für Kunst und Wissenschaft (Mecklenburg-Strelitz), 1909

Ehren- oder Verdienstzeichen:
 Verdienstkreuz für Kunst und Wissenschaft (Reuß), 1885
 K.u.k. Österreichisches Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft, 1887
 Verdienstzeichen für Kunst und Wissenschaft, 1908
 Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, 1955

Siehe auch:
 Medaille für Wissenschaft und Kunst